Saint-Cyriaque (avec un tiret) désigne plusieurs lieux et édifices, parmi lesquels :

Lieux

Édifices

Églises

Église Saint-Cyriaque de Gernrode,  Stiftskirche St. Cyriakus en allemand, située en Basse-Saxe.
 Abbaye Saint-Cyriaque de Naumburg, ancienne abbaye bénédictine située à Nidderau (Hesse).

Église Saint-Cyriaque de Dauendorf, située dans le village de Dauendorf, dans le Bas-Rhin.
 Église Saint-Cyriaque de Landersheim, située dans le village de Landersheim, dans le Bas-Rhin.

Église médievale dédiée à Saint-Cyriaque.(1876)  village de Saint-Cierges (Vaud).